Bay County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bay County (Florida)
 Bay County (Michigan)

Bay County steht für:
 Bay County Building, im NRHP gelistetes Objekt in Bay City, Michigan, ID-Nr. 82002825